Magnaghi ist der Familienname der folgenden Personen:
 Giovan Battista Magnaghi (1839–1902), italienischer Admiral, Ozeanograph, Wissenschaftler und Erfinder
 Sara Magnaghi (* 1993), italienische Ruderin